Шотландский Первый Дивизион 1912/1913 () — 23-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 17 августа 1912 года и закончился 30 апреля 1913 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1912/1913
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1912 году
Спорт в Шотландии в 1913 году